Crocker ist der Familienname folgender Personen:

 Alvah Crocker (1801–1874), US-amerikanischer Industrieller und Politiker
 Charles Crocker (1822–1888), US-amerikanischer Eisenbahnunternehmer
 Chester Crocker (* 1941), US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Diplomat
 Edward Savage Crocker II (1895–1968), US-amerikanischer Diplomat
 Edwin Bryant Crocker (1818–1875), US-amerikanischer Richter, Sammler und Museumsstifter
 Ethel Crocker (1861–1934), amerikanische Kunstsammlerin und Philanthropin
 Francis B. Crocker (1861–1921), US-amerikanischer Elektrotechniker
 George A. Crocker (* 1943), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand
 Hannah Mather Crocker (1752–1829), US-amerikanische Autorin und Frauenrechtlerin
 Ian Crocker (* 1982), US-amerikanischer Schwimmer
 John Crocker (1896–1963), General der britischen Armee
 Ryan Crocker (* 1949), US-amerikanischer Diplomat
 Samuel L. Crocker (1804–1883), US-amerikanischer Politiker
 Steve Crocker (* 1944), US-amerikanischer Informatiker und Internetpionier
 Willard Crocker (20. Jahrhundert), kanadischer Tennisspieler
 William Henry Crocker (1861–1937), US-amerikanischer Bankier, Politiker, Kunstsammler und Philatelist
 William H. Crocker (1876–1950), US-amerikanischer Botaniker
 William Maunder Crocker (19. Jahrhundert), britischer Kolonialgouverneur von Nord-Borneo

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crocker (Arkansas)
 Crocker (Indiana)
 Crocker (Iowa)
 Crocker (Missouri)
 Crocker (New Mexico)
 Crocker (South Dakota), im Clark County
 Crocker Turn (Maine)

im NRHP gelistete Objekte:
 Crocker Field Historic District, in Fitchburg, Massachusetts, ID-Nr. 01000651
 Crocker Ranch, in Matfield Green, Kansas, ID-Nr. 77000575
 Crocker Site, in North Haven, Maine, ID-Nr. 82000765
 Crocker Site (13CK71), in Washta, Iowa, ID-Nr. 76002342
 Crocker-Jarvi Homestead, in Belt, Montana, ID-Nr. 92000572
 Crocker-McMillin Mansion-Immaculate Conception Seminary, in Ramsey, New Jersey, ID-Nr. 96001562

Siehe auch:
 Crocker Land
 Krocker
 Croker